Passagensi – abitanti di Passagem (Paraíba)
Passagensi – abitanti di Passagem (Rio Grande do Norte)
Passagensi – abitanti di Passagem Franca